Waltenhofen ist

ein Ortsname:
 Waltenhofen, Gemeinde im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Waltenhofen (Egenhofen), Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Waltenhofen (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Waltenhofen (Hohenkammer), Ortsteil der Gemeinde Hohenkammer, Landkreis Freising, Bayern
 Waltenhofen (Schwangau), Ortsteil der Gemeinde Schwangau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Waltenhofen (Sinzing), Ortsteil der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Waltenhofen (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Waltenhofen (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht
 Adalbert von Waltenhofen, Physiker

Siehe auch:
 Waldhof
 Waldenhof
 Waldhöfen